Beseda enôta ima lahko več pomenov:

 merska enota v fiziki
 denarna enota ali valuta v ekonomiji
 politična enota v geografiji
 vojaška enota

Matematika 
Enota v matematiki je lahko:
 enota ali število ena; glej tudi:
 koren enote
 nevtralni element
 identiteta
 enota za množenje
 enotski vektor, vektor z dolžino ena
 enota kroga
 enotski interval
 imaginarna enota ali i kompleksnih števil
 enota, obrnljiv element v kolobarju

Zunanje povezave